Bolleville kan syfta på:

 Bolleville, Manche, fransk kommun i departementet Manche 
 Bolleville, Seine-Maritime, fransk kommun i departementet Seine-Maritime